«Аль-Хиляль» () — суданский футбольный клуб из Омдурмана. Выступает в Премьер-лиге Судана. Домашние матчи проводит на стадионе «Аль-Хиляль», вмещающем 35 000 зритлей.

История 
«Аль-Хиляль» является самым титулованным клубом Судана за всю историю (24 чемпионских титула) и главным оппонентом другого местного суперклуба «Аль-Меррейх». Однако, в отличие от «Красных Дьяволов», «Аль-Хиляль» за свою долгую историю так ни разу и не смог выиграть ни одного международного трофея. Тем не менее, клуб-рекордсмен дважды (1987 и 1992) добирался до финала самого престижного континентального турнира — Кубка Чемпионов. «Аль-Меррейх» подобным достижением похвастать не может, но зато однажды выиграл Кубок обладателей кубков КАФ.

Достижения

Местные 
 Победитель Премьер-лиги — 29 (1965, 1967, 1970, 1973, 1981, 1983, 1984, 1986, 1987, 1989, 1991, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006 , 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2020-21, 2021-22)
 Обладатель Кубка Судана — 8 (1998, 2000, 2002, 2004, 2009, 2011, 2016, 2021-22)

Международные 
 Лига чемпионов КАФ
 Финалист — 1987, 1992

Состав

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Статистика клуба на сайте RSSSF.com

Футбольные клубы Судана
Омдурман